Dibon ist:

 ein biblischer Name für die Stadt Dhiban

Dibon ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Dibon (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Paul Dibon (1915–1995), französischer Philosophiehistoriker